Ponte dell'Amicizia, ponte che attraversa il fiume Sun Kosi, collegando Kodari nel Distretto di Sindhulpalchok (Nepal) con Zhangmu (Cina)
 Ponte dell'amicizia afghano-uzbeko, ponte che segna il confine tra l'Afghanistan e l'Uzbekistan
 Ponte dell'amicizia (Cambogia-Cina), ponte stradale che attraversa il fiume Tonle Sap a Phnom Penh in Cambogia
 Ponte dell'amicizia (Cambogia-Giappone), ponte stradale
Ponte dell'Amicizia sino-coreana, ponte stradale e ferroviario sul Confine tra la Cina e la Corea del Nord
 Ponte dell'Amicizia, ponte ferroviario transfrontaliero sul confine tra Russia e Corea del Nord
 Ponte dell'Amicizia – ponte che attraversa il fiume Paraná ed unisce la città brasiliana di Foz do Iguaçu con quella paraguaiana di Ciudad del Este

Pagine correlate 
 Ponte dell'amicizia thai-lao